Portisch ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Portisch (* 1939), ungarischer Schachspieler
 Gertraude Portisch (1920–2018), österreichische Schriftstellerin
 Hugo Portisch (1927–2021), österreichischer Journalist und Buchautor
 Lajos Portisch (* 1937), ungarischer Schachspieler
 Marianne Portisch (1920–2003), deutsche Schriftstellerin, siehe Marianne Wintersteiner
 Reinhold Portisch (1930–2002), österreichischer Komponist, Musikpädagoge und Musikmanager

Portisch bezeichnet:
 (154493) Portisch, einen Asteroiden